22-й чемпионат мира по академической гребле прошёл 16 августа 1992 года в Канаде близ Монреаля.

Призёры

Распределение наград 

Чемпионаты мира по академической гребле
Международные спортивные соревнования в Монреале
Август 1992 года
События 16 августа
Международные соревнования по академической гребле в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде